Heracleum lallii är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Norman. Heracleum lallii ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
lallii